Pojmem Princ Kaspian může být míněna:

 Kniha Princ Kaspian, čtvrtý díl dle pořadí událostí (druhý dle pořadí vydání) knižní série Letopisy Narnie
 Princ (později král) Kaspian X., titulní hrdina této knihy
 Filmová adaptace této knihy s názvem Letopisy Narnie: Princ Kaspian
 Počítačová hra: Letopisy Narnie: Princ Kaspian (videohra)